Plaats in Indonesië
 Pegadungan (Sukasada), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Pegadungan (Kalideres), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Jakarta in de provincie Jakarta